Абрамково — топонім:

Абрамково (Архангельська область) — селище, Верхньотоємський район
 Абрамково (Новгородська область) — село, Солецький район
 Абрамково (Смоленська область) — село, Смоленський район
 Абрамково (Тверська область) — село, Ржевський район